Energetik-BGU (vitryska: Футбольны клуб Энергетык-БДУ Менск, Futbolnij Klub Enegetuik-BGU) är en vitrysk fotbollsklubb i Minsk.

Historia 
Fotbollsklubb grundades 1995 som FK Zvezda.
 1995  – Zvezda
 1998 – Zvezda-VA-BGU
 2005 – Zvezda-BGU
 2017 – Energetik-BGU

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar 
 Officiell Hemsida
 Energetik-BGU på Soccerway

Fotbollsklubbar i Belarus
Sportklubbar bildade 1995